Grand Prix Francie 1994 (LXXX Mobil 1 Grand Prix de France) byl sedmý závod 45. ročníku mistrovství světa jezdců Formule 1 a 36. ročníku poháru konstruktérů, historicky již 555. grand prix. Uskutečnil se na okruhu Circuit de Nevers Magny-Cours.

Výsledky

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí šampionátu 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Formule 1 v roce 1994
Grand Prix Francie